Fribourg puede referirse a:
 Fribourg en Nuithonie: ciudad suiza capital del cantón de Friburgo.
 Fribourg: comuna del norte de Francia.